

En physique 
 La première mention de la quatrième dimension apparaît chez d'Alembert dans l'Encyclopédie, article Dimension : « Un homme d’esprit de ma connaissance croit qu’on pourrait cependant regarder la durée comme une quatrième dimension » « Mais c'est aussi une sensation. ». En relativité, la quatrième dimension représente bien le temps qui fait partie du référentiel espace-temps.

En mathématiques 
 La notion de dimension apparaît dans de nombreux domaines des mathématiques  : dimension d'un espace vectoriel, dimension topologique, dimension d'un graphe… Dans ces approches, la quatrième dimension n'est en général qu'une dimension parmi d'autres, jouant le même rôle que les autres. L'étude de la géométrie de l'espace à quatre dimensions a cependant joué un rôle historique considérable.

En art, littérature  
 Le concept mathématique de quatrième dimension a été popularisé dans l'art (cubisme), la littérature (science fiction, vulgarisation, ésotérisme) : quatrième dimension (art).
 La Quatrième Dimension, série de livre-jeu de la collection Histoires à jouer.

En cinéma, télévision 
La Quatrième Dimension est le titre français :
 d'une série télévisée de science-fiction : La Quatrième Dimension
 d'un film à sketches de 1983 : La Quatrième Dimension, hommage de Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller à la série télévisée du même nom.

En fait, ce titre est dû à un épisode très célèbre appelé «  » ou « Petite Fille Perdue » en français. Cet épisode relate la disparition d'une petite fille dans une dimension spatiale supérieure : un monde à quatre dimensions.

 4-D est le titre d'un épisode de la  de la série télévisée .

En musique 
 Quatrième dimension, quatrième album du groupe marseillais Psy 4 de la rime.

En informatique 
  ou 4D est un système de gestion de base de données (SGBD)
 Cinema 4D est un logiciel de modélisation 3D

Autres 
L’expression est souvent utilisée pour parler simplement d’une qualité ajoutée :

 Cinéma 4-D : films projetés dans des salles aménagées pour des effets spéciaux tels que des inclinaisons des sièges,
 Montagnes russes quadridimensionnelles : montagnes russes où les sièges peuvent pivoter,
 Impression 4D : impression 3D d'un objet avec un matériau à mémoire de forme, déformable sous l'influence de la température ou de la lumière.